Тур Страны Басков (; ) — ежегодная шоссейная многодневная велогонка, проходящая в апреле по дорогам испанской автономии Страна Басков.

История 
Первая гонка прошла в 1924 году, после чего её стали проводить каждый год до 1931 года. В кризисные для Испании 1930-е годы многодневка прошла лишь однажды, в 1935 году (победителем стал Джино Бартали). Гонку 1936 года пришлось приостановить из-за гражданской войны в Испании, после чего проведение гоки возобновилось лишь в 1969 году. Гонку выиграл легендарный Жак Анкетиль, а вскоре пришло время Хосе Антонио Гонсалеса, ставшего четырёхкратным победителем. В середине 1980-х в многодневке 3 раза побеждал ирландец Шон Келли, в начале 1990-х его успех повторил Тони Ромингер. Причём швейцарец — единственный, кто выигрывал трижды подряд. В последние годы Тур Басконии выигрывали ведущие гонщики мира, дважды подряд это сделал Альберто Контадор. С 2005 года гонка входит в календарь сначала UCI Pro Tour, а затем и UCI World Tour.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  

Велогонки в Испании
Страна Басков
Мероприятия, регулярно проводимые с 1924 года